Габизон () — фамилия. Известные носители:

 Габизон, Рут (1945—2020) — израильская правозащитница, юрист и правовед, профессор.
 Габизон, Шаби (род. 1960) — израильский кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер, лауреат национальных премий.